Der Markenname Microstar bezieht sich auf:

 Medion
 Micro-Star International (MSI)